Botànica:
Ordi
Ordi palmell
 Geografia: riu Ordi